Trtovac ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Trtovac (* 1997), deutsch-serbischer Basketballspieler
 Jasmin Trtovac (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Selman Trtovac (* 1970), bildender Künstler